Алекса́ндр Рыжо́в:
 Рыжов, Александр Дмитриевич (1904—1959) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Рыжов, Александр Иванович (1895—1950) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Рыжов Александр Иванович (1929—2012) — советский и российский гистолог, профессор СибГМУ, заслуженный деятель науки РФ.
 Рыжов, Александр Николаевич (1924—1986) — бригадир слесарей-сборщиков завода «Пензхиммаш» Пензенского совета народного хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Рыжов, Александр Петрович (1920—1976) — Герой Советского Союза.
 Рыжов, Александр Фёдорович (1905—?) — председатель Рязанского областного исполнительного комитета. Примечания